Епархия Дарджилинга () — епархия Римско-католической церкви c центром в городе Дарджилинг, Индия. Епархия Дарджилинга входит в митрополию Калькутты. Кафедральным собором епархии Дарджилинга является собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
15 февраля 1929 года Римский папа Пий XI выпустил бреве In longinquis, которым учредил миссию Sui iuris Сиккима, выделив её из апостольского викариата Татсенлоу (Китай) и епархии Калькутты.

6 июня 1931 года Римский папа Пий XI выпустил бреве Litteris Apostolicis, которым преобразовал миссию sui iuris Сиккима в апостольскую префектуру.

8 августа 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Quem ad modum, которой присоединил часть территории архиепархии Калькутты к апостольской префектуре Сиккима, преобразовав её в епархию с именем города Дарджилинг.

20 января 1975 года Конгрегация пропаганды веры выпустила декрет Quo facilius, которым присоединила верующих, проживающих в Бутане, к епархии Тезпура и епархии Дарджилинга.

14 июня 1997 года епархия Дарджилинга передала часть своей территории для возведения новой епархии Багдогры.

Ординарии епархии 
 епископ Jules Elmire Douénel (19.02.1929 — 8.04.1937);
 епископ Aurelio Gianora (14.05.1937 — 8.08.1962);
 епископ Eric Benjamin (8.08.1962 — 12.05.1994);
 епископ Stephen Lepcha (14.06.1997 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Бреве In longinquis, AAS 21 (1929), стр. 584
  Бреве Literis apostolicis, AAS 23 (1931), стр. 400
  Булла Quem ad modum, AAS 55 (1963), стр. 830
  Декрет Quo facilius, AAS 67 (1975), стр. 121

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация

Католические епархии Индии